Huangpu bezeichnet:
 Huangpu (Shanghai) (黃浦區 / 黄浦区), einen Stadtbezirk der chinesischen Stadt Shanghai
 Huangpu Jiang (黃浦江 / 黄浦江), den durch Shanghai fließenden Huangpu-Fluss
 Huangpu (Guangzhou) (黃埔區 / 黄埔区), einen Stadtbezirk der Stadt Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huangpu (Straßenviertel) (黄埔街道), ein Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk von Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huangpu (Lechang) (黃圃鎮 / 黄圃镇), eine Großgemeinde der Stadt Lechang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huangpu (Zhongshan) (黃圃鎮 / 黄圃镇), eine Großgemeinde der Stadt Zhongshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huangpu (Tongcheng) (黃鋪鄉 / 黄铺乡), eine Gemeinde der Stadt Tongcheng in der chinesischen Provinz Anhui
 (3502) Huangpu (黃浦小行星 / 黄浦小行星), einen Asteroiden des Hauptgürtels

Huangpu ist der Name folgender Personen:
 Xiaolan Huangpu (* 1958), chinesischer Tuschemaler und Hochschullehrer